Peaceville Volume 4 — сборник различных жанров и исполнителей, издан в 1992 году на лейбле Peaceville Records.

Об альбоме 
Peaceville Volume 4 содержит песни различных исполнителей, подписанных на лейбл Peaceville Records. Между большинством представленных треков присутствуют звуковые вставки, начиная от цитат из фильмов и заканчивая интервью с музыкантами Peaceville Records.

Название и обложка сборника сделаны с намеком на Black Sabbath, Vol. 4.

Версия песни «Lovelorn Rhapsody» группы Anathema, представленная на этом сборнике, была эксклюзивной до перевыпуска песни в 2002 году на ретроспективном сборнике песен группы Resonance 2.

Список композиций 
 Pentagram / Sign of the Wolf (Pentagram) — 3:28
 Anathema / Lovelorn Rhapsody (Original) — 5:52
 G.G.F.H. / Room 213 (Mix) — 4:12
 My Dying Bride / Erotic Literature — 5:18
 Kong / Stockhouse — 4:32
 Autopsy / Funereality — 2:55
 Sonic Violence / Catalepsy (NFI Top Mix) — 4:33
 Darkthrone / A Blaze in the Northern Sky — 5:04
 Paradise Lost / Gothic (Mix) — 5:20
 Baphomet / Leave the Flesh (Original) — 3:06
 Acrostichon / Relics — 5:41
 Impaler / Astral Corpse — 5:37
 The Gathering / In Sickness and Health — 7:08
 Vital Remains / Malevolent Invocation — 4:18
 Traumatic Voyage / Godless — 5:14
 At the Gates / Kingdom Gone — 4:59

Ссылки 

Сборники 1992 года
Альбомы хеви-метала
Альбомы Peaceville Records